

Lied

Oudheid
Oden (Horatius), Carmina, soms aanduiding verzamelde gedichten van Catullus of Horatius; 
Carmen Arvale, lied van de Romeinse akkerpriesters, een van de oudste Latijnse teksten
Carmen saeculare, liedtekst van Horatius voor koor
Carmen Saliare, lied van de Romeinse Salische priesters, een van de oudste Latijnse teksten

Middeleeuwen
Carmina Burana, middeleeuwse gedichten
Carmen de Hastingae proelio, "Lied van de Slag bij Hastings", middeleeuws gedicht uit waarschijnlijk 1067
Carmen in victoriam Pisanorum, "Lied over de overwinning van de Pisanen", middeleeuws gedicht
Carmen de bello Saxonico, "Lied van de Saksische oorlog", over de strijd tussen Hendrik IV en de Saksen
Carmina Cantabrigiensia, "Liederen uit Cambridge", middeleeuwse Goliardische gedichten

Vernoemd: meisjesnaam
Carmen (voornaam), een meisjesnaam

Media over een Carmen
Carmen (boek), een novelle van Prosper Mérimée
Carmen (opera), een opera van Georges Bizet
een groot aantal films, vaak gebaseerd op de opera, waaronder:
Carmen (film van Cecil B. DeMille) van Cecil B. DeMille met Geraldine Farrar
Carmen (film van Raoul Walsh) van Raoul Walsh met Theda Bara en Einar Linden
Carmen (1918) van Ernst Lubitsch met Harry Liedtke en Pola Negri
Een Carmen van het Noorden, Nederlandse film uit 1919
Carmen (1926), een film van Jacques Feyder
Carmen (1983), flamencofilm van Carlos Saura met Antonio Gades en Laura del Sol
Carmen (1984) van Francesco Rossi met Julia Migenes en Plácido Domingo
Carmen (2003) van Vicente Aranda met Paz Vega en Leonardo Sbaraglia
Carmen van het Noorden (2009), Nederlandse film uit 2009

Plaatsnaam
Argentinië:
Carmen de Patagones, een plaats in de provincie Buenos Aires
Carmen de Areco (partido), een partido in de provincie Buenos Aires

Filipijnen:
Carmen (Agusan del Norte), een gemeente in de provincie Agusan del Norte
Carmen (Bohol), een gemeente in de provincie Bohol
Carmen (Cebu), een gemeente in de provincie Cebu
Carmen (Cotabato), een gemeente in de provincie Cotabato
Carmen (Davao del Norte), een gemeente in de provincie Davao del Norte
Carmen (Surigao del Sur), een gemeente in de provincie Surigao del Sur
Del Carmen, een gemeente in de provincie Surigao del Norte

Mexico
Carmen (gemeente in Mexico), in de deelstaat Campeche
Ciudad del Carmen, de hoofdplaats van deze gemeente
Carmen (territorium), een voormalig federaal territorium van Mexico

Verenigde Staten:
Carmen (Oklahoma), een plaats in de staat Oklahoma

Overig
Carmen (automerk), een automerk
Carmen (band), een Brits-Amerikaanse flamenco/rockband

Zie ook
El Carmen (doorverwijspagina)